Кубок Болгарії з футболу 2015–2016 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув клуб ЦСКА (Софія), який на той момент виступав у третьому за силою болгарському дивізіоні.

Календар

1/16 фіналу 
Матчі відбулись 22-24 вересня 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>22 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>23 вересня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>24 вересня 2015

|}

1/8 фіналу 
Матчі відбулись 27 - 29 жовтня 2015.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>27 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>29 жовтня 2015

|}

Чвертьфінали 
Матчі відбулись 8-10 грудня 2015 року.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>8 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>9 грудня 2015

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>10 грудня 2015

|}

Півфінали 
Перші матчі відбулись 6 квітня, матчі-відповіді 20-21 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2015—2016
Болгарія
Болгарія
2015 у болгарському спорті
2016 у болгарському спорті